stanovnici otoka Tasmanije
domorodačko stanovništvo tog otoka, Tasmanski Aboridžini